Бонви́ль () — коммуна во Франции, находится в регионе Пуату — Шаранта. Департамент — Шаранта. Входит в состав кантона Руйак. Округ коммуны — Коньяк.

Код INSEE коммуны — 16051.

Коммуна расположена приблизительно в 380 км к юго-западу от Парижа, в 90 км южнее Пуатье, в 28 км к северо-западу от Ангулема.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 158 человек.

Администрация

Экономика 
Основу экономики составляют сельское хозяйство и виноградарство.

В 2007 году среди 85 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 61 были экономически активными, 24 — неактивными (показатель активности — 71,8 %, в 1999 году было 72,0 %). Из 61 активных работали 54 человека (31 мужчина и 23 женщины), безработных было 7 (2 мужчины и 5 женщин). Среди 24 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 10 — пенсионерами, 7 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь Сен-Клеман (XII век). Исторический памятник с 1996 года
 Бронзовый колокол (1670 год). Вес — 150 кг. На колоколе выгравирована надпись: PERRIN MESSIRE DE BARBEZIERES SEIGNEUR DE LOGERIE. MERRINE DAMOISELLE MARIE YTIERS… CURE. FONDEUR BARAUD AN 1670. Исторический памятник с 1944 года
 Кафедра (XVIII век). Высота — 370 см. Исторический памятник с 1944 года
 Картина «Коронование Богоматери» (XVII век). Размеры — 250×170 см. Исторический памятник с 2003 года

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Шаранта